mini|hochkant=1.2|
Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 wurde am 1. und 3. September 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu ausgetragen.

Weltmeister wurde der deutsche Vizeeuropameister von 2010 Matthias de Zordo.
Rang zwei belegte der norwegische Titelverteidiger, zweifache Vizeweltmeister (2005/2007) zweifache Olympiasieger (2004/2008) und zweifache Europameister (2060/2010) Andreas Thorkildsen.
Bronze ging an den kubanischen Vizeweltmeister von 2009 Guillermo Martínez.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
36 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 82,50 m. Zwei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 81,03 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
1. September 2011, 19:00 Uhr

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Speerwerfer:

Gruppe B 
1. September 2011, 20:20 Uhr

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Speerwerfer:

Finale 
3. September 2011, 19:10 Uhr

Video 
 Matthias de Zordo, 86.27 (Won), Javelin (World Championship 2011, Daegu) (HD), youtube.com, abgerufen am 31. Dezember 2020

Weblinks 
 World Championships Daegu (englisch), abgerufen am 31. Dezember 2020
 Men Javelin Throw Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 31. Dezember 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Javelin Throw, Daegu 2011, S. 205 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 31. Dezember 2020
 Speerwerfer de Zordo holt Gold für Deutschland auf stern.de, abgerufen am 31. Dezember 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Daegu